La gatta Cenerentola (nell'originale napoletano, La gatta cennerentola) – celebre fiaba di Giambattista Basile, inclusa nella raccolta postuma Lo cunto de li cunti (1634-1636)
La gatta Cenerentola – opera teatrale in tre atti ispirata alla fiaba omonima di Giambattista Basile, scritta e musicata da Roberto De Simone nel 1976
Gatta Cenerentola – film di animazione italiano del 2017, diretto da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, ispirato all'omonima fiaba di Giambattista Basile
 Gatta Cenerentola (Original Motion Picture Soundtrack) – colonna sonora del film Gatta Cenerentola

Pagine correlate 
Cenerentola (disambigua)

Altri progetti